Le terme Bouleau peut se référer à :

Botanique 
 Bouleau, une espèce d'arbre

Patronymes 
 Gilles Bouleau (1962-), journaliste français ;
 Nicolas Bouleau (1945-), mathématicien et essayiste français.

Toponymes 

 
Rivière aux Bouleaux (rivière Boisbouscache), un affluent de la rivière Boisbouscache, coulant dans la MRC Les Basques, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Rivière aux Bouleaux (rivière Madawaska), un affluent de la rivière Madawaska (fleuve Saint-Jean), MRC Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent.
 Rivière au Bouleau, Rivière-au-Tonnerre (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord.
 Baie Bouleau, La Tuque (Ville), Mauricie.
 Baie Bouleau, Lac-Édouard (secteur de la ville de La Tuque), Mauricie.
 Baie du Bouleau, Angliers (Québec) (municipalité de village), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.
 Baie du Bouleau Blanc, La Tuque (ville), Mauricie.
 Barrage du Bouleau, territoire non organisé de Mont-Valin, Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Chute à Bouleau, territoire non organisé de Saint-Guillaume-Nord, MRC de Matawinie, Lanaudière.
 Chute au Bouleau, territoire non organisé de Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Côte à Bouleau, une côte orographique, Val-Brillant (municipalité), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Île au Bouleau, Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Île du Bouleau, Gracefield (Ville), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec).
 Lac Bouleau, Chute-Saint-Philippe (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative).
 Mont du Bouleau, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec.
 Petite rivière au Bouleau, Rivière-Nipissis (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Pointe à Bouleau, Val-Brillant (municipalité), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Pointe à Bouleau, Pessamit (réserve indienne), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord.
 Pointe à Bouleau, Les Bergeronnes (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Pointe au Bouleau, Lac-Marguerite (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative).
 Pointe au Bouleau, Chibougamau (Ville), Nord-du-Québec.
 Pointe au Bouleau, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, 
 Pointe au Bouleau, Port-Daniel–Gascons (municipalité), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Pointe au Bouleau, Baie-Sainte-Catherine (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale.
 Pointe du Bouleau, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.
 Pointe du Bouleau Penché, Saint-Guillaume-Nord (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rapide du Bouleau, Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Rapide du Bouleau, Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Rapides à Bouleau, Saint-Côme (Québec) (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rapides du Bouleau, Mont-Saint-Michel (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative).